Betania oder Betânia steht für:

 Betânia (Pernambuco), Stadt in Brasilien
 Betania (Tabuaeran), Ort auf Tabuaeran, Kiribati
 Betania (Antioquia), Municipio in Kolumbien
 das Betania-Kloster in Georgien
 die Represa de Betania, einen Stausee in Kolumbien

Orte in Mexiko:
 Betania (Chiapas)
 Betania (Jalisco)
 Betania (Tabasco)